Macri puede hacer referencia a los artículos que se detallan:

Personas 
 Ana Carmen Macri (1916), militante política de Argentina.
 Federica Macrì (1990-), deportista italiana que compitió en gimnasia artística.
 Franco Macri (1930-2019), también conocido como Francisco Macri, empresario italiano nacionalizado argentino, padre de Mauricio Macri.
 Jorge Macri (1965-), empresario y político argentino, primo de Mauricio Macri.
 Laura Macrì (1990-), soprano dramática italiana.
 Mauricio Macri (1959-), ingeniero civil, empresario, y político argentino, presidente de la Nación Argentina entre 2015 y 2019.
 Nicolás López Macri (1990-), futbolista argentino.
 Oreste Macrì (1913-1998), hispanista y crítico literario italiano.

Empresas 
 Grupo Macri, grupo económico de la familia Macri (Argentina).